Domingo Pérez puede referirse a:

Personas 
 Domingo Pérez Minik, escritor español.
 Domingo Pérez de Guzmán y Silva, 13º Duque de Medina Sidonia, 11º Marqués de Cazaza y 20º Conde de Niebla.
 Domingo Salvador Pérez, futbolista uruguayo.
 Domingo T. Pérez, político argentino, senador nacional por más de treinta años.
 José Domingo Pérez, abogado peruano.

Divisiones administrativas 
 Domingo Pérez, municipio de la provincia de Toledo (España);
 Domingo Pérez de Granada, municipio de la provincia de Granada (España).